Costa Azul puede referirse a:

Côte d'Azur, uno de los centros mundiales del turismo, en la costa sur de Francia.
Provenza-Alpes-Costa Azul, una de las 26 regiones administrativas de Francia situada en el sureste del país, en la costa del mar Mediterráneo.
Costa Azul, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Costa Azul, localidad de la Provincia de Córdoba, Argentina;
Costa Azul, balneario en el departamento de Canelones, Uruguay;
Costa Azul, balneario en el departamento de Rocha, Uruguay;
Costa Azul, un barrio de la ciudad de Salvador, en Bahía.

Costa Azul, grupo musical mexicano.